Гбайя (также байя, гбейя, гбеа; самоназвание: gbaya) — адамава-убангийский народ, населяющий западные территории Центральноафриканской Республики (до окрестностей города Банги) и соседние с ними районы Камеруна.

Этнический состав народности гбайя 
Включает следующие субэтнические группы:
 северо-западные гбайя — префектуры Нана-Мамбере и Ухам-Пенде на северо-западе ЦАР — 200 тыс. человек, 2006, оценка; провинции Северная, Восточная и Адамава на востоке Камеруна — 80 тыс. человек; административный район Санга на севере Республики Конго — 2 тыс. человек;
 юго-западные гбайя — префектуры Мамбере-Кадеи, Санга-Мбаере на юго-западе ЦАР — 195 тыс. человек; Восточная провинция на юго-востоке Камеруна — 20 тыс. человек;
 босангоа — префектура Уам на северо-западе ЦАР — 184 тыс. человек;
 бозум — в районе г. Бозум в префектуре Уам-Пенде в ЦАР — 39 тыс. человек;
 мум — Северная провинция в Камеруне — 4,3 тыс. человек.

Язык 
Говорят на языках гбайя убангийской ветви семьи адамава-убангийских языков, в ЦАР — также на санго.

К гбайя близки манжа (251 тыс. человек в ЦАР и 7,1 тыс. человек в Камеруне) и нгбака.
Grimes (1978) отметил, что на языке гбайя разговаривает около 27 процентов населения Центральноафриканской Республики.
Также, язык гбайя, является официальным СМИ (радио) языком восточного Камеруна (Носс, личная коммуникация, 1986).

Этногенез 
Гбайя переселились под предводительством вождя Газаргаму в начале XIX века с территории Северной Нигерии в места современного расселения, спасаясь от исламских религиозных войн фульбе. В 1920-х годах под предводительством Карину подняли восстание против французских колониальных властей («войны гбайя»).
Народ гбайя сопротивлялся французскому правлению в течение всего колониального периода, особенно в начале 1920 годов, из-за принудительной мобилизации мужчин и женщин как носильщиков и чернорабочих. В 1928 году гбайя подняли восстание, длившееся три года, в ответ на введение для них повинности в виде рабского труда на строительстве железной дороги Конго-Океан. Проведенная французскими колониальными властями военная «кампания кошмара» против восставших привела к столь сильным демографическим потерям у гбайя, что они не могли быть восполнены в течение нескольких десятилетий.

Для социальной структуры гбайя характерен патрилинейный брак. В прошлом военные руководители выбирались только на время кризиса и лишались своих полномочий после его окончания. Сельские вожди были судьями и символическими лидерами, но позже были превращены в административных судей французскими колонизаторами

Традиции 
 культура
Традиционная культура типична для народов Экваториальной Африки. Распространены культы предков и сил природы, музыкально-танцевальный фольклор.
 религия
По религии — христиане, есть приверженцы традиционных верований, среди северо-западных гбайя — мусульмане-сунниты.
 пища
Основная пища — каши, лепёшки, овощи, бананы, молоко, рыба.
 хозяйство
Основное занятие — ручное тропическое земледелие (просо, фонио и элевсина, сорго, арахис) и скотоводство (крупный и мелкий рогатый скот).
Кофе и рис, введенный французами, являются товарными культурами.
Ремёсла — резьба по дереву, гончарное, плетение корзин, циновок, сумок и др.
 жилище
Поселения рядовые, вдоль рек.
Жилище — круглая хижина со стенами из глины, смешанной с соломой, иногда — плетёными и обмазанными глиной, с низко нависающей конической соломенной крышей.
 одежда
одежда — набедренная повязка.
 Социальная организация
Сохраняются патрилинейные роды, большесемейные общины, возрастные классы (лаби). Брак вирилокальный.
Алмазный порыв конца 1930-х очень разрушил традиционную жизнь Гбая в некоторых областях; алмазная разведка до сих пор остается экономически важной.

Примечания

Литература 
 Hiberth J. The Gbaya. Uppsala, 1973; Burnham Ph. Gbaya. 1997.
 Марков К. С. Гбайя // «Народы и религии мира» Энциклопедия / под ред. В. А. Тишков. М.: Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», 1998 г.
 В. А. Попов Народы Африки / под ред. В. С. Атюшкина, — М.:Издательство : АН СССР, 1979
 Б. В. Андрианов Народность Гбайя / Этногенез Центральной Африки / под ред. Ю. П. Валунова, — М.: Наука, 1989
 Encyclopædia Britannica

Ссылки 
 Музыка народа гбайя

Народы Камеруна
Народы Центральноафриканской Республики
Народы Экваториальной Африки
Адамава-убангийские народы